One Shot ("un (solo) colpo" in lingua inglese) può riferirsi a:

Fumetto 
 One-shot – storia autoconclusiva contenuta in albo singolo, autonoma rispetto alle serie regolari

Letteratura 
 La prova decisiva (One Shot) – romanzo di Lee Child del 2005

Musica 
 One Shot – singolo dei Tin Machine del 1991, dall'album Tin Machine II
 One Shot – album di Classified del 1996
 One Shot – singolo di Mario Vazquez del 2007, dall'album Mario Vazquez
 One Shot – singolo dei JLS
 One Shot – collana di compilation della Universal Music Group
 One Shot – singolo di YoungBoy Never Broke Again del 2019

Micromagia e magia 
 In magia e micromagia un trucco "one shot" è un trucco utilizzabile una sola volta in quanto deperisce nell'utilizzarlo.

Videogiochi 
 Dall'inglese colloquiale dei videogiochi, "to one-shot", che può essere tradotto con: uccidere immediatamente un avversario.

Altro 
 One shot – nel direct marketing, un solo invio di un messaggio per la vendita di un prodotto